La statistica, redatta su iniziativa della Fédération Internationale de Football Association (FIFA), è un elenco oramai datato e non più aggiornato comprendente l'elenco delle calciatrici che alla data del 7 gennaio 2011 hanno collezionato almeno 100 presenze nella rispettiva rappresentativa nazionale di calcio femminile secondo quanto stabilito dai criteri stabiliti dalla FIFA.

Questa statistica, basata su dati parzialmente completi per la difficoltà di reperire presso le federazioni nazionali dati attendibili, ha puramente un interesse storico che fotografa la situazione in un dato momento del calcio femminile internazionale, non ha quindi, pur nel tentativo di stilare una classifica ufficiale, valore attuale e le statistiche sono in molti casi non rispondenti alle attuali presenze e/o marcature.

La classifica
La classifica è aggiornata agli incontri internazionali del 7 gennaio 2011 (vedi FIFA Century Club (women) ).

Le giocatrici in grassetto al campionato 2019-2020 sono ancora in attività (anche se non in nazionale).

Numero di calciatrici con 100 presenze per nazionale

Voci correlate
 Calciatori con almeno 100 presenze in Nazionale

Collegamenti esterni
FIFA Century Club (women)  Lista ufficiale della FIFA aggiornata al 5 agosto 2010

Liste di calciatori

en:List of football (soccer) players with 100 or more caps
fr:Liste des footballeurs à 100 sélections